Het verspringen voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op dinsdag 7 augustus (kwalificaties) en woensdag 8 augustus 2012 (finale). Regerend olympisch kampioene was Maurren Maggi uit Brazilië.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale

Vrouwen verspringen